From There to Here – brytyjski miniserial telewizyjny z 2014 roku, reż. James Strong
 From There to Here – album grupy I Am Kloot zawierający ścieżkę dźwiękową do miniserialu o tym samym tytule